Малый Сим — гидроним в России:

 Малый Сим (приток Сима) — река в Башкортостане.
 Малый Сим (приток Большого Сима) — река в Пермском крае.